Old Kinderhook - um advogado e político norte-americano

Localidades 

Kinderhook (Illinois)

Desambiguações de topônimos